Banna kan syfta på följande:
 Bannlysning – uteslutning ur ett religiöst eller annat samfunds fulla gemenskap
 Banna (Norra Ilocos) – en kommun i Filippinerna